Swan, ausztráliai folyó
Swan, ausztráliai város
Swan, amerikai város Iowa államban
Swan, amerikai település Texas államban